Список глав правительства Воеводины включает руководителей правительств Воеводины, начиная с повстанческих правительств XIX века, независимо от исторического наименования должности руководителя правительства и степени оформления государственности края в этот период. В настоящее время правительство возглавляет Председатель краевого правительства Автономного края Воеводины (), являющийся руководителем исполнительной власти автономного края в составе Республики Сербии.

Использованная в первом столбце таблиц нумерация является условной; также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры начиная с 1992 года. Приведённые в преамбулах к каждому из разделов описания этих периодов призваны пояснить особенности политической жизни.

До  года, когда Королевство сербов, хорватов и словенцев перешло на григорианский календарь, также приведены юлианские даты. Сербские имена персоналий последовательно приведены на вуковице (кириллическом алфавите), принятом в современной Сербии (исключение сделано для двух венгерских имён).

Сербская Воеводина (1848—1849) 

Первое сербское правительство на землях габсбургской монархии возникло в ходе национального движения, ставшего реакцией сербов на политику мадьяризации, проводимую лидерами венгерской революции 1848—1849 годов.

На Майской скупщине, прошедшей 1—3 мая 1848 года (13—15 мая по юлианскому календарю) в городе Сремски-Карловци, было принято решение о создании на территории входивших в Королевство Венгрия Срема, Бараньи, Бачки и Баната автономной Сербской Воеводины (), вступающей в «политический союз… на основе свободы и полного равноправия с Триединым королевством Хорватии, Славонии и Далмации». Карловацкий митрополит Иосиф был рукоположен Сербским патриархом, а полковник Стеван Шупликац, находящийся в Италии в составе имперской армии, избран воеводой (до его возвращения главой правительства оставался , возглавивший Главный комитет сербского народа и работавший над созданием военных лагерей народной армии). Шупликац прибыл в Сремски-Карловци  года, узнав о признании своего избрания австрийским императором Францем Иосифом I, и организовал общую мобилизацию для противодействия венгерским революционным силам. Манифестом от 15 декабря 1848 года император утвердил рукоположение патриарха и избрание воеводы, однако отказался признать решения скупщины об автономии и территории Воеводины со сложившимся управлением. После скоропостижной смерти Шупликаца  года патриарх Иосиф отказался назначить выборы нового воеводы и принял на себя мирские полномочия.

Откроированная императором 4 марта 1849 года конституция () не упоминала Воеводину в числе имперских областей. 15 декабря 1849 года Франц Иосиф I обнародовал патент о создании провинции Воеводство Сербия и Темешварский банат (, ), вне которой осталась населённая сербами Военная граница. Провинция включила румынскую часть Баната, исторический центр которого Темешвар стал её столицей вместо ожидаемого сербами Нови Сада. Титул «воеводы сербского» () был включён в титулатуру императора и сохранялся в ней вплоть до распада империи в 1918 году несмотря на то, что в декабре 1860 года подчинённая непосредственно Вене провинция была упразднена в контексте послереволюционного восстановления целостности и прав королевской Венгрии.

Республика Банат и регион Банат, Бачка и Баранья (1918—1919) 

Во время распада Австро-Венгерской империи к концу октября 1918 года на территории Баната были созданы военные советы народов, проживавших на его территории: румынский, венгерский, немецкий, сербский и еврейский. На их встрече в Тимишоаре 31 октября 1918 года по предложению  (по происхождению нерелигиозного венгерского еврея) был создан совместный Народный совет Баната и провозглашена Республика Банат (, , , ), с целью предотвращения вторжения  и сохранения региональной целостности, противостоя конкурирующим националистическим устремлениям. Сам Рот был назначен верховным комиссаром, в основном с военными полномочиями. Независимость фактически буферного государства была признана Венгрией, однако оспорена Сербией и Румынией. Сербские войска 15 ноября 1918 года вошли в Банат, через день заняв Тимишоару, после чего верховное управление краем перешло к командующему сербскими силами. Гражданские полномочия сохранялись за Народным советом Баната вплоть до его роспуска 20 февраля 1919 года и назначения на следующий день сербской гражданской администрации.

В дальнейшем Банат был разделён между Румынией и Государством Сербов, Хорватов и Словенцев (незначительная часть отошла к Венгрии).

 года на землях с преобладанием славянского населения Бараньи, Бачки и Баната была созвана  (). Начавшая работу  года скупщина приняла решение о вхождении региона Банат, Бачка и Баранья в состав Королевства Сербия и сформировала  () во главе с .

Правительство в Белграде дало согласие на присоединение края к Сербии (которая  года объединилась с Государством Словенцев, Хорватов и Сербов в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев), но отказалось признать Народную управу, которая тем не менее управляла краем до 11 марта 1919 года, когда состоялась её последняя сессия.

До определения границ балканских государств на Парижской мирной конференции в территорию Баната, Бачки и Бараньи входили и земли, впоследствии отошедшие к королевствам Венгрия и Румыния.

Правительство ГНОКВ (1944—1945) 

Начиная с 1943 года в Югославии повсеместно, включая Воеводину, создавались , организовывавшие сопротивление оккупационным и коллаборационистским силам и формировавшие органы управления на освобождённой территории.  (ГНОКВ) был создан  года в селе  в Среме, а после  в октябре 1944 года Нови Сада был расширен и реорганизован, приобретя правительственные функции, его председателем стал член  .

На  Антифашистского вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ), состоявшейся  года в боснийском городе Яйце, было принято решение о строительстве после окончания Второй мировой войны демократического федеративного государства югославских народов под руководством Коммунистической партии Югославии. Были заложены основы федеративного устройства страны из 6 частей (Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония и Черногория).  года в Белграде было сформировано получившее международное признание временное правительство Демократической Федеративной Югославии (ДФР) во главе с Иосипом Броз Тито.  года одновременно с созданием правительства Федерального Государства Сербии () Шевич в Нови Саде возглавил Главный исполнительный комитет, выделенный из ставшего временным законодательным органом ГНОКВ. На состоявшемся 11 апреля общенациональном митинге в Нови Саде было принято заявление о присоединении Воеводины к федеральной Сербии с созданием воеводской автономии. 19 июня Председательство АВНОЮ () как высший федеральный орган сформировало комиссию по демаркации границы между Воеводиной как частью Сербии и Хорватией. Результаты её работы составили демаркационное предложение, принятое на заседании   КПЮ  года. Созванная Скупщина посланников народа Воеводины () 31 июля приняла решение о вхождении автономной Воеводины в состав Сербии, которое было узаконено 10 августа на  (состоявшейся в Белграде с 7 по 10 августа). В соответствии с этим ГНОКВ был преобразован в Народную скупщину автономного края Воеводины ().

 года Учредительная скупщина Югославии окончательно ликвидировала монархию и провозгласила Федеративную Народную Республику Югославию, с преобразованием федеральных государств в народные республики, в числе которых была и Народная Республика Сербия, включавшая автономный край Воеводину.

В составе ФНРЮ (1945—1963) 
После провозглашения  года Учредительной скупщиной Федеративной Народной Республики Югославии входившие в состав Демократической Федеративной Югославии государства были преобразованы в народные республики, в их числе и Народная Республика Сербия (), включавшая автономный край Воеводину. Официально это название республики было принято  года.

До  года правительство Воеводины возглавлял председатель Главного исполнительного комитета Народной скупщины (), затем оно получило название Исполнительное вече Народной скупщины автономного края Воеводины (), а его руководитель — Председатель Исполнительного веча ().

В составе СФРЮ (1963—1991) 

Вступившая в силу  года новая конституция Югославии провозгласила страну социалистическим государством, в соответствии с чем его название было изменено на Социалистическая Федеративная Республика Югославия, а входившие в её состав республики получили название социалистических, включая Социалистическую Республику Сербию () и входивший в нёё Социалистический автономный край Воеводина  (). Его правительство получило название Исполнительное вече Скупщины (), название должности его руководителя стало — Председатель Исполнительного веча Скупщины (). В 1974 году вслед за новой федеральной конституцией вступила в силу , сведшая к минимуму влияние республиканских властей в Социалистических автономных краях Воеводина и Косово (до 1968 года — Косово и Метохия) (в 1989 году республиканская Скупщина приняла , напротив, лишавшие края признаков государственности и сохраняющими только их культурную автономию). Наконец,  года была принята , кроме прочего изменившая название страны на Республика Сербия (), а края — на Автономный край Воеводина () и восстановившая многопартийную систему.  года Сербия вместе с Черногорией образовала Союзную Республику Югославию.

В составе СРЮ (1992—2003) 
Приняв  года новую союзную конституцию, Сербия вместе с Черногорией образовала Союзную Республику Югославию, которая  года была преобразована в Государственный Союз Сербии и Черногории, представлявший собой конфедерацию независимых государств, при этом Автономный край Воеводина сохранял свой статус в составе Сербии.

В составе Государственного союза (2003—2006) 
 года Сербия и Черногория пришли к соглашению о сотрудничестве только в некоторых политических областях (например, оборонительный союз и международное представительство).  года было принято  Государственного Союза Сербии и Черногории (), при этом Автономный край Воеводина сохранял свой статус в составе Сербии. Каждое государство имело своё собственное законодательство и экономическую политику, а позже — валюту, таможню и другие государственные атрибуты.

В составе независимой Республики Сербии (с 2006) 
 года в Черногории был проведён референдум о национальной независимости. По его результатам  года была провозглашена национальная независимость Черногории, вскоре признанная Сербией, что означало распад Государственного Союза Сербии и Черногории, при этом Автономный край Воеводина сохранил свой статус в составе Сербии. Проведённой  года реформой Исполнительное вече Воеводины было преобразовано в правительство, согласно принятому  года  и приведённому в соответствие с ним 23 сентября 2014 года закону о правительстве края, получившему название  ().

См. также 
 Список глав правительства Югославии
 Список глав правительства Сербии
 Список глав правительства Косова

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Список руководителей Воеводины в списке руководителей Сербии (архивная копия 2020-06-21)

П
П
Воеводина